Charles Albert Williams detto Charlie (1873-1952) – calciatore e allenatore inglese
Charles Walter Stansby Williams (1886-1945) – scrittore e poeta inglese
Charles Williams (1898-1958) – attore statunitense
Charles Williams (1909-1975) – scrittore statunitense di romanzi giallo-polizieschi
Charles E. Williams detto Charlie (n. 1943) – cestista statunitense
Charles Williams (n. 1944) – calciatore maltese
Charles Ian Williams detto Charlie (n. 1950) – motociclista britannico
Charlie Williams (n. 1971) – scrittore inglese
Charlie Williams (n. 1972) – giocatore di football americano statunitense